Vízfő-barlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vízfő-barlang, a Lator-vízfő-barlangjának másik neve.
 Vízfő-barlang, az Orfűi Vízfő-barlang másik neve.

Hasonló nevek:

 Víz-fő-barlang, a Mónosbéli-mésztufabarlang másik neve.
 Vízfőbarlang, az Orfűi Vízfő-barlang másik neve.